Пирого́ва — це залізничний зупинний пункт та російське прізвище, жіноча форма прізвища Пирогов.

Залізничний зупинний пункт 
 Пирогова — пасажирський залізничний зупинний пункт Сумської дирекції Південної залізниці на електрифікованій лінії Люботин-Західний — Полтава-Південна, розташований у селі Буцьківка Богодухівського району Харківської області.

Персоналії 

 Пирогова Лідія Володимирівна — українська актриса театру. Народна артистка України (1997).
 Пирогова Людмила Леонідівна (1939—2010) — радянська і російська актриса театру і кіно.
 Пирогова Марія Костянтинівна (нар. 1990) — російська актриса театру і кіно.
 Пирогова Ніна Борисівна (нар. 1999) — російська хокеїстка.
 Пирогова Ольга Павлівна (1937—2004) — український лікар-фтизіатр, краєзнавець, фермер, філантроп, літературознавець та книжковий колекціонер (бібліофіл).
 Пирогова Тетяна Анатоліївна — заслужена артистка України.
 Пирогова Тетяна Іванівна — заслужена артистка України.

Див. також 
 Вулиця Пирогова
 Пирогова криниця

Примітки